Три́не Квист (; 8 июня 1966) — шведская (до 1997 года) и датская кёрлингистка, серебряный призёр  в составе женской национальной сборной Дании по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (1997, 1998).
  (): золото (1998, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017).
 : золото (2016, 2017).
 : бронза (1991).
 : золото (1993), серебро (1996).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Муж Трины — Микаэль Квист (), шведский, а затем датский кёрлингист и тренер. Они неоднократно совместно выступали в турнирах, вплоть до чемпионатов мира, по кёрлингу для смешанных команд () и для смешанных пар (). Их дети, Александер () и Габриэлла, тоже кёрлингисты, в одной команде с родителями выиграли Чемпионат Дании по кёрлингу среди смешанных команд 2017.

Примечания

Ссылки 
 Trine Qvist - Curling - Danmark i Nagano (в веб-архиве по состоянию на 23 июля 2007)

 Видео:
  (Youtube-канал «Team Denmark») (сюжет о женской команде Дании на зимних Олимпийских играх 1998)
  (Youtube-канал «RiisenSport») (сюжет датской телекомпании TV2 о женской команде Дании на зимних Олимпийских играх 1998)

Чемпионы Дании по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Кёрлингисты Дании